Букатино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Букатино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Букатино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Букатино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

См. также 
 Букатин
 Букатинка
 Букотина